Доња Козица је насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. у насељу је живјело 254 становника.

Географија

Историја 
Доња Козица се до распада Југославије налазила у саставу општине Сански Мост.

Становништво

Види још 
 Општина Оштра Лука

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Оштра Лука
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља подијељена међуентитетском линијом